Graffen steht für:
 Graffen (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Graffen ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Graffen (Landwirt) (1791–1847), deutscher Landwirt und Sachbuchautor
 Adolf von Graffen (Militär) (1851–1937), deutscher Generalleutnant
 Carl von Graffen (1793–1852), deutscher Jurist und Diplomat 
 Friedrich von Graffen (1745–1820), deutscher Jurist und Bürgermeister 
 Karl von Graffen (1893–1964), deutscher Generalleutnant